Lehman Brothers Holdings, Inc. — глобальная фирма по оказанию финансовых услуг, основанная в 1850 году братьями еврейского происхождения: Генри, Эммануэлем и Мейером Леманами, выходцами из Римпара (Бавария). 
Lehman Brothers занимались инвестиционными банковскими операциями, продажами и торговлей акциями с фиксированным доходом (особенно казначейскими ценными бумагами США), исследованиями, управлением инвестициями, частными инвестициями и частными банковскими операциями. 
Lehman Brothers был одним из мировых лидеров в инвестиционном бизнесе, до подачи заявления о банкротстве в 2008 году Lehman был четвёртым по величине инвестиционным банком в Соединенных Штатах (после Goldman Sachs, Morgan Stanley и Merrill Lynch), в котором работало около 25 000 сотрудников по всему миру. 
Численность персонала в 2006 году составляла 26 тыс. человек. Выручка в финансовом году, завершившемся 30 ноября 2006 года, — $46,7 млрд, чистая прибыль — $4 млрд; активы — $503,5 млрд.
Банк имел региональные штаб-квартиры в Лондоне и Токио, а также офисы во многих странах мира. 

Пережив ряд слияний и поглощений на протяжении XX века, банк стал одним из первых крупных игроков на рынке выдачи ипотечных кредитов. В 1997 году Lehman купил ипотечного брокера Aurora Loan Services из Колорадо. В 2000 году банк расширил своё присутствие за счёт покупки BNC Mortgage LLC с Западного побережья. Lehman быстро превратился в крупнейшего игрока на рынке ипотеки. К 2003 году объём выданных банком ипотечных займов оценивался в 18,3 млрд долл., что позволило ему занять третью строчку в рейтинге США. В 2004 году эта цифра увеличилась до $40 млрд, а в 2006 году Aurora и BNC выдали ипотечные кредиты объёмом по 50 долл. млрд в месяц. К 2008 году Lehman выдал этих кредитов на 680 млрд долл., при этом обладая капиталом всего в 22,5 млрд долл. 
С рыночных позиций это означало, что уровень активов на рискованном рынке недвижимости у Lehman в 30 раз превышал собственный капитал. При такой уязвимой структуре снижение стоимости рынка жилья на уровне 3-5 % разом лишило бы банк всего капитала. С началом ипотечного кризиса именно это и произошло.

15 сентября 2008 года фирма подала заявку о защите согласно главе 11 кодекса США о банкротстве, после ухода большинства своих клиентов, резкого падения её акций и девальвации активов кредитными рейтинговыми агентствами, в значительной степени вызванной потерей доверия, участием Lehman в кризисе низкокачественных ипотечных кредитов и ее подверженностью менее ликвидным активам. Заявление о банкротстве Lehman является крупнейшим в истории США и, как полагают, сыграло важную роль в развитии финансового кризиса 2007—2008 годов. Обвал рынка также поддержал доктрину «Too big to fail».

После того как Lehman Brothers подала заявление о банкротстве, мировые рынки сразу же резко упали. На следующий день Barclays объявила о своем согласии приобрести, при условии одобрения регуляторами, североамериканские инвестиционно-банковские и торговые подразделения Lehman вместе со зданием своей штаб-квартиры в Нью-Йорке. 20 сентября 2008 года пересмотренная версия этого соглашения была одобрена судьёй по делам о банкротстве США Джеймсом Пеком. 
На следующей неделе Nomura Holdings объявила, что приобретет франшизу Lehman Brothers в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Гонконг и Австралию, а также инвестиционные банковские и фондовые компании Lehman Brothers в Европе и на Ближнем Востоке; сделка вступила в силу 13 октября 2008 года.

Банкротство Lehman Brothers принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса 2008 года, ознаменовавшее его переход в острую фазу.

История 
В 1844 году 23-летний Генри Леман, сын еврейского торговца рогатым скотом, иммигрировал в Соединённые Штаты из Римпара, Бавария. Он поселился в Монтгомери, штат Алабама, где открыл магазин по торговле продуктами «H. Lehman». В 1847 году, после прибытия его брата Эмануэля Лемана, фирма стала «Г. Леман и Бро». С приходом своего младшего брата Майера Лемана в 1850 году фирма снова изменила своё название и стала «Lehman Brothers». Одно обстоятельство заставило братьев изменить род деятельности. Товары в магазине нередко приобретались в обмен на хлопок или другие сельхозпродукты. Так, перед братьями встала задача-как правильно оценить многочисленные товары, поступившие в качестве платы и не потерять на их перепродаже или дальнейшем обмене. Так и появилась идея создания товарной биржи.

В течение нескольких лет этот бизнес вырос и стал самой значительной частью их деятельности. После смерти Генри от желтой лихорадки в 1855 году оставшиеся братья продолжали сосредотачиваться на своих торговых и брокерских операциях. Леманы также участвовали в торговле рабами в Атлантике в 1850-х годах. Они были добровольцами Армии Конфедерации, которые наживались во время Гражданской войны, подрывая хлопковую блокаду, покупая хлопок по заниженной цене в Конфедерации и продавая его за границу.

К 1858 году центр торговли хлопка переместился с Юга на Нью-Йорк, где были основаны факторы и комиссионные дома. Lehman открыл свой первый филиал на 119 Liberty Street, и 32-летний Эмануэль, переместился туда, чтобы управлять офисом. В 1862 году, столкнувшись с трудностями в результате гражданской войны, фирма объединилась с хлопковым торговцем по имени Джон Дурр, чтобы сформировать Lehman, Durr & Co. После войны компания помогла финансировать реконструкцию Алабамы. Это был один их первых в истории США случаев публичного привлечения денег для развития целого штата. Штаб-квартира фирмы в конечном итоге переехала в Нью-Йорк, где она помогла основать Нью-Йоркскую хлопковую биржу в 1870 году. Эмануэль заседал в совете губернаторов до 1884 года. Фирма также занималась формирующимся рынком для железнодорожных облигаций и вступил в финансово-консультативный бизнес.

В сферу интересов компании входил не только хлопок, а все, что могло принести прибыль. Братья совершали сделки на рынках нефти и кофе. Леман стал членом Кофейной биржи уже в 1883 году и, наконец, Нью-Йоркской фондовой биржи в 1887 году. В 1899 году он подписал своё первое публичное предложение, привилегированное и общее количество акций Международной паровой насосной компании.

Несмотря на предложение International Steam, реальный переход фирмы из товарного дома к эмиссионному дому начался не раньше 1906 года. В том же году под руководством сына Эмануэля, Филиппа, фирма сотрудничала с Goldman, Sachs & Co., чтобы вывести General Cigar Co. на рынок. За ними следовали Sears, Roebuck and Company. В течение следующих двух десятилетий почти 100 новых обращений были подписаны Леманом много раз в сотрудничестве с Goldman, Sachs & Co. Среди них были FW Woolworth Company, May Department Stores Company, Gimbel Brothers, Inc., RH Macy & Company, The Studebaker Corporation, BF Goodrich Co. и корпорация Endicott Johnson.

После ухода Филипа Лемана на пенсию в 1925 году его сын Роберт «Бобби» Леман занял пост главы фирмы. Во время пребывания Бобби в должности компания пережила кризис капитала Великой депрессии, сосредоточившись на венчурном капитале, пока восстанавливался рынок акций.

В 1924 году Джон М. Хэнкок стал первым не-членом семьи, присоединившимся к фирме, который стал партнёром. За ним последовали Монро К. Гутман и Пол Мазур в 1927 году. К 1928 году фирма переехала в своё место на One William Street.

В 1930-х годах Lehman организовал первичное публичное размещение акций первого производителя телевизоров DuMont Laboratories и помог финансировать Радиокорпорацию Америки (RCA). Lehman также помогли финансировать быстро растущую нефтяную промышленность, в том числе компании Halliburton и Kerr-McGee. В 1950-х годах Lehman провел IPO Digital Equipment Corporation. Позже она организовала приобретение Digital компанией Compaq.

Роберт Леман умер в 1969 году после 44 лет работы на руководящей должности в фирме, не оставив ни одного члена семьи Леман, активно участвующего в партнёрстве. В то же время Lehman столкнулся с серьёзными трудностями в сложных экономических условиях начала 1970-х годов. К 1972 году фирма переживала трудные времена, и в 1973 году Пит Петерсон, председатель и главный исполнительный директор корпорации Bell & Howell, был привлечён с целью спасти фирму.

Под руководством Петерсона в качестве председателя и генерального директора фирма приобрела Abraham & Co. в 1975 году, а два года спустя объединилась с Kuhn, Loeb & Co., чтобы сформировать Lehman Brothers, Kuhn, Loeb Inc., четвёртый по величине инвестиционный банк страны, после Salomon Brothers, Goldman Sachs и First Boston. Петерсон, возглавив в фирму в период значительных операционных убытков, привел её к пяти годам подряд рекордной прибыли с доходностью собственного капитала, одной из самых высоких в инвестиционно-банковской отрасли.

К началу 1980-х годов враждебные отношения между инвестиционными банкирами и трейдерами фирмы побудили Петерсона выдвинуть Льюиса Глюксмана, президента фирмы, главного операционного директора и бывшего трейдера, на должность со-генерального директора в мае 1983 года. Глюксман внес ряд изменений, которые привели к усилению напряженности, что в сочетании со стилем управления Глюксмана и спадом на рынках привело к борьбе за власть, которая вытеснила Петерсона и оставила Глюксмана единственным генеральным директором.

Банкиры, разочарованные борьбой за власть, покинули компанию. Стивен А. Шварцман, председатель комитета по слияниям и поглощениям фирмы, вспоминал в интервью «Private Equity International» в феврале 2003 года, что «у Lehman Brothers была чрезвычайно конкурентная внутренняя среда, которая в конечном итоге стала дисфункциональной». Компания пострадала от распада, и Глюксман был вынужден продать фирму.

Shearson/American Express, принадлежащая American Express компания по ценным бумагам, специализирующаяся на брокерской деятельности, а не на инвестиционном банкинге, приобрела Lehman в 1984 году за 360 миллионов долларов. 11 мая объединенные фирмы стали Shearson Lehman/American Express. В 1988 году Shearson Lehman/American Express и E. F. Hutton & Co. объединились в Shearson Lehman Hutton Inc.

С 1983 по 1990 год Питер А. Коэн был генеральным директором и председателем правления Shearson Lehman Brothers, где он возглавил покупку E. F. Hutton за миллиард долларов, чтобы сформировать Shearson Lehman Hutton. В 1989 году Ширсон поддержал управленческую команду Ф. Росса Джонсона в попытке выкупа RJR Nabisco, но в конечном итоге был перекуплен частной инвестиционной фирмой Kohlberg Kravis Roberts, которую поддерживал Drexel Burnham Lambert.

В 1993 году, под руководством назначенного незадолго до этого генерального директора Харви Голуба, American Express начала отказываться от своих банковских и брокерских операций. Она продала свою розничную брокерскую деятельность и операции по управлению активами компании Primerica, а в 1994 году она отделилась от Lehman Brothers Kuhn Loeb в ходе первичного публичного размещения акций, где именовалась Lehman Brothers Holdings, Inc. После увольнения Ричард Фулд-младший стал генеральным директором компании. Фулд провёл Lehman через азиатский финансовый кризис 1997 года, а также когда в 1998 году рухнул хедж-фонд долгосрочного управления капиталом фирмы. Во время кризиса низкокачественных ипотечных кредитов Фулд сохранил свою работу, в то время как руководители таких конкурентов, как Bear Stearns, Merrill Lynch и Citigroup, были вынуждены уйти в отставку. Кроме того, совет директоров Lehman, в который входили вышедшие на пенсию руководители, такие как Кристофер Гент из Vodafone и Джон Эйкерс из IBM, не были склонным оспаривать Фулда, поскольку цена акций фирмы стремительно снижалась.

В 2001 году фирма приобрела бизнес по обслуживанию частных клиентов, или «PCS», Cowen & Co., а позже, в 2003 году, агрессивно вернулась в бизнес по управлению активами, из которого она вышла в 1989 году. Начав с активов в размере 2 миллиардов долларов под управлением, фирма приобрела Crossroads Group, подразделение с фиксированным доходом Lincoln Capital Management и Neuberger Berman. Эти предприятия, вместе с бизнесом ПК и бизнесом прямых инвестиций Lehman, включали Подразделение по управлению инвестициями, которое принесло около 3,1 миллиарда долларов чистой прибыли. В мае 2008 года, до банкротства, активы фирмы составляли 639 миллиардов долларов.

Крах

Причины 
В отчете, опубликованном в марте 2010 года назначенным судом экспертом, указывалось, что руководители Lehman регулярно использовали косметические бухгалтерские уловки в конце каждого квартала, чтобы сделать его финансы менее шаткими, чем они были на самом деле. Эта практика была своего рода соглашением о выкупе, которое временно исключало ценные бумаги из баланса компании. Однако, в отличие от типичных соглашений обратного выкупа, эти сделки были описаны Lehman как прямая продажа ценных бумаг и создали «существенно вводящую в заблуждение картину финансового состояния фирмы в конце 2007 и 2008 годов».

В августе 2007 года фирма закрыла своего субстандартного кредитора BNC Mortgage, ликвидировав 1200 позиций в 23 местах, и взяла на себя расходы после уплаты налогов в размере 25 миллионов долларов и сокращение гудвилла на 27 миллионов долларов. Lehman сказал, что плохие рыночные условия в ипотечном пространстве «потребовали существенного сокращения его ресурсов и возможностей в низкокачественном пространстве».

В сентябре 2007 года Джо Грегори назначил Эрин Каллан финансовым директором. 16 марта 2008 года, после того как конкурент Bear Stearns был поглощен JP Morgan Chase в результате горящей продажи, аналитики рынка предположили, что Lehman станет следующим крупным инвестиционным банком, который упадет. Каллан провела конференцию Lehman в первом квартале, на которой компания сообщила о прибыли в размере 489 миллионов долларов по сравнению с убытками Citigroup в размере 5,1 миллиарда долларов и Merrill Lynch в размере 1,97 миллиарда долларов, что стало 55-м подряд прибыльным кварталом Lehman. После этого объявления цена акций фирмы подскочила на 46 процентов.

В 2008 году Lehman столкнулся с беспрецедентными потерями из-за продолжающегося кризиса низкокачественных ипотечных кредитов. Убытки Lehman был вызван тем, что при секьюритизации базовых ипотечных кредитов он удерживал крупные позиции в низкокачественных и других ипотечных траншах с более низким рейтингом; неясно, был ли Lehman просто не в состоянии продать облигации с более низким рейтингом или добровольно сохранил их. В любом случае, в течение 2008 года в ценных бумагах с ипотечным покрытием с более низким рейтингом накопились огромные убытки. Во втором финансовом квартале Lehman сообщила о потерях в размере 2,8 миллиарда долларов и была вынуждена продать активы на сумму 6 миллиардов долларов. Только в первой половине 2008 года акции Lehman потеряли 73 % своей стоимости, поскольку кредитный рынок продолжал ужесточаться.

9 июня 2008 года Lehman Brothers объявила о убытке во втором квартале в размере 2,8 миллиарда долларов США, первом с тех пор, как её отделили от American Express, поскольку волатильность рынка сделала многие из её хеджей неэффективными в течение этого времени. Lehman также сообщила, что она привлекла ещё 6 миллиардов долларов капитала. В результате произошла крупная встряска в руководстве, в ходе которой Хью «Скип» Макги III (глава инвестиционного банка) провел встречу со старшим персоналом, чтобы лишить генерального директора Ричарда Фулда и его помощников их полномочий. В результате Джо Грегори согласился уйти с поста президента и главного операционного директора, а затем сказал Эрин Каллан, что она должна уйти с поста финансового директора. Каллан была назначена финансовым директором Lehman в 2008 году, но проработала всего шесть месяцев, прежде чем уйти после того, как её наставник Джо Грегори был понижен в должности. Барт Макдейд был назначен преемником Грегори на посту президента и главного операционного директора, когда несколько руководителей высшего звена пригрозили уйти, если его не повысят. Макдэйд взял на себя ответственность и вернул Майкла Гелбанда и Алекса Кирка, которых ранее Грегори выгнал из фирмы за то, что они не рисковали. Хотя Фулд оставался генеральным директором, вскоре он оказался изолированным от команды Макдейда.

В августе 2008 года Lehman сообщила, что намерена высвободить 6 % своей рабочей силы, 1500 человек, незадолго до крайнего срока представления отчётности за третий квартал в сентябре. 22 августа 2008 года акции Lehman закрылись на 5 % роста (16 % за неделю) на сообщениях о том, что контролируемый государством Банк развития Кореи рассматривает возможность покупки банка. Большая часть этих выгод была быстро сведена на нет, когда появились новости о том, что Банк развития Кореи «сталкивается с трудностями при удовлетворении требований регуляторов и привлечении партнёров для сделки».

9 сентября акции Lehman упали на 45 % до $7,79, после того как стало известно, что государственная южнокорейская фирма приостановила переговоры. Доверие инвесторов продолжало снижаться, поскольку акции Lehman потеряли примерно половину своей стоимости и 9 сентября подтолкнули индекс S&P 500 вниз на 3,4 %. Индекс Dow Jones потерял 300 пунктов в тот же день из-за опасений инвесторов по поводу безопасности банка. Правительство США не объявляло о каких-либо планах по оказанию помощи в случае возможного финансового кризиса, возникшего в Lehman.

На следующий день Lehman объявила о потере 3,9 миллиарда долларов и намерении продать контрольный пакет акций своего бизнеса по управлению инвестициями, в который входит Neuberger Berman. В тот день акции упали на семь процентов. Lehman, ранее отклонив вопросы о продаже компании, как сообщается, искал покупателя, поскольку цена ее акций упала еще на 40 процентов 11 сентября 2008 года.

Незадолго до краха Lehman Brothers руководители Neuberger Berman разослали по электронной почте записки, в которых, среди прочего, предлагалось, чтобы топ-менеджеры Lehman Brothers отказались от многомиллионных бонусов, чтобы «послать сильный сигнал как сотрудникам, так и инвесторам о том, что руководство не уклоняется от ответственности за недавнюю работу». Директор по управлению инвестициями Lehman Brothers Джордж Герберт Уокер IV отклонил это предложение, зайдя так далеко, что фактически извинился перед другими членами исполнительного комитета Lehman Brothers за предложенную идею. Он написал: «Извините, команда. Я не уверен, что находится в воде у Neuberger Berman. Мне стыдно, и я прошу прощения».

Во время слушаний по делу о банкротстве Lehman Brothers и спасении AIG в Комитете Палаты представителей по надзору и правительственной реформе бывший генеральный директор Lehman Brothers Ричард Фулд заявил, что множество факторов, включая кризис доверия и атаки на короткие продажи, сопровождаемые ложными слухами, способствовали краху Bear Stearns и Lehman Brothers. Председатель комитета Палаты представителей Генри Ваксман сказал, что комитет получил тысячи страниц внутренних документов от Lehman, и в этих документах изображена компания, в которой «не было никакой ответственности за неудачи».

В статье журналиста Мэтта Тайбби в Rolling Stone утверждалось, что голые короткие продажи способствовали гибели как Lehman, так и Bear Stearns. Исследование, проведенное финансовыми исследователями из Колледжа бизнеса Университета Оклахомы Прайс, изучало торговлю финансовыми акциями, включая Lehman Brothers и Bear Stearns, и не обнаружило «никаких доказательств того, что снижение цен на акции было вызвано голыми короткими продажами».

Банкротство 

В субботу, 13 сентября 2008 года, Тимоти Гайтнер, тогдашний президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, созвал совещание о будущем Lehman, которое включало возможность экстренной ликвидации его активов . Lehman сообщила, что вела переговоры с Bank of America и Barclays о возможной продаже компании; однако и Barclays, и Bank of America в конечном итоге отказались от покупки всей компании, в первом случае из-за того, что британское правительство (в частности, канцлер казначейства Аластер Дарлинг и генеральный директор Управления финансовых услуг Гектор Сантс) отказались разрешить сделку в последнюю минуту, ссылаясь на правила акционеров в Великобритании, несмотря на то, что сделка, по-видимому, была завершена.

На следующий день, в воскресенье, 14 сентября, Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) предложила исключительную торговую сессию, чтобы позволить участникам рынка компенсировать позиции по различным деривативам при условии банкротства Lehman позже в тот же день. Хотя заявление о банкротстве было подано с опозданием, многие дилеры выполнили сделки, которые они заключили на специальной сессии.

Незадолго до 1 часа ночи в понедельник (UTC−5) Lehman Brothers Holdings объявила, что подаст заявку на защиту от банкротства согласно главе 11, сославшись на банковский долг в размере 613 миллиардов долларов, 155 миллиардов долларов долга по облигациям и активы на сумму 639 миллиардов долларов. Также было объявлено, что дочерние компании будут продолжать работать в обычном режиме. Группа фирм с Уолл-стрит согласилась предоставить капитал и финансовую помощь для упорядоченной ликвидации банка, а Федеральная резервная система, в свою очередь, согласилась на обмен низкокачественными активами в обмен на кредиты и другую помощь со стороны правительства. Утром были видны сцены, когда сотрудники Lehman убирали файлы, предметы с логотипом компании и другие вещи из всемирной штаб-квартиры на Седьмой авеню, 745. Зрелище продолжалось в течение всего дня и на следующий день.

Брайан Марсал, соруководитель реструктурирующий фирмы «Alvarez and Marsal», был назначен главным директором по реструктуризации, а затем главным исполнительным директором компании.

Позже в тот же день Австралийская фондовая биржа (ASX) приостановила деятельность австралийской дочерней компании Lehman в качестве участника рынка после того, как клиринговые палаты расторгли контракты с фирмой. Акции Lehman упали более чем на 90% 15 сентября 2008 года. 15 сентября 2008 года индекс Доу-Джонса закрылся падением чуть более, чем на 500 пунктов, что в то время было самым большим падением за один день с тех пор, как последовали теракты 11 сентября 2001 года.

В Великобритании инвестиционный банк перешёл в администрацию с назначением администраторов PricewaterhouseCoopers. В Японии японский филиал Lehman Brothers Japan Inc. и его холдинговая компания подали заявление о гражданской реорганизации 16 сентября 2008 года в окружной суд Токио. 17 сентября 2008 года Нью-Йоркская фондовая биржа исключила Lehman Brothers из списка.

16 марта 2011 года, примерно через три года после подачи заявления о банкротстве и после подачи заявления в Манхэттенский суд США по делам о банкротстве, Lehman Brothers Holdings Inc объявила, что будет добиваться одобрения кредиторами своего плана реорганизации к 14 октября, после чего 17 ноября последует слушание по подтверждению.

Ликвидация и продажа активов

Barclays 
16 сентября 2008 года Barclays PLC объявила, что они приобретут «чистую» часть Lehman за 1,75 миллиарда долларов, включая большую часть операций Lehman в Северной Америке. 20 сентября 2008 года была утверждена пересмотренная версия сделки-план Barclays на сумму 1,35 миллиарда долларов (700 миллионов фунтов стерлингов) по приобретению основного бизнеса Lehman (в основном его штаб-квартира стоимостью 960 миллионов долларов, 38-этажное офисное здание в центре Манхэттена, на более чем 9 000 бывших сотрудников). Судья по делам о банкротстве Манхэттенского суда Джеймс Пек после 7-часового слушания вынес решение: «Я должен одобрить эту сделку, потому что это единственная доступная сделка. Lehman Brothers стал жертвой, по сути, единственной настоящей иконой, павшей в результате цунами, обрушившегося на кредитные рынки. Это самое важное слушание о банкротстве, на котором я когда-либо присутствовал. Оно никогда не может считаться прецедентом для будущих дел. Мне трудно представить себе подобную чрезвычайную ситуацию».

Люк Деспинс, тогдашний партнер Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, юрисконсульт комитета кредиторов, сказал: «Причина, по которой мы не возражаем, на самом деле основана на отсутствии жизнеспособной альтернативы. Мы не поддержали сделку, потому что не было достаточно времени, чтобы должным образом рассмотреть её». В соответствии с изменённым соглашением Barclays поглотит ценные бумаги на 47,4 млрд долларов и возьмёт на себя торговые обязательства на сумму 45,5 млрд долларов. Адвокат Lehman Харви Миллер из Weil, Gotshal & Manges заявил, что «покупная цена компонентов сделки, связанных с недвижимостью, составит 1,29 миллиарда долларов, включая 960 миллионов долларов для штаб-квартиры Lehman в Нью-Йорке и 330 миллионов долларов для двух центров обработки данных в Нью-Джерси. Первоначальная оценка штаб-квартиры Lehman, сделанная ей самой составила 1,02 миллиарда долларов, но оценка CB Richard Ellis на этой неделе оценила ее в 900 миллионов долларов». Кроме того, Barclays не приобретет подразделение Lehman Eagle Energy, но будет иметь компании, известные как Lehman Brothers Canada Inc, Lehman Brothers Sudamerica, Lehman Brothers Uruguay, а также свой бизнес по управлению частными инвестициями для состоятельных частных лиц. Наконец, Lehman сохранит 20 миллиардов долларов ценных бумаг в Lehman Brothers Inc, которые не будут переданы Barclays. Barclays приобрела потенциальное обязательство в размере 2,5 миллиарда долларов, которое будет выплачено в качестве выходного пособия, если она решит не удерживать некоторых сотрудников Lehman сверх гарантированных 90 дней.

Nomura 
Nomura Holdings, крупнейшая брокерская фирма Японии, согласилась купить азиатское подразделение Lehman Brothers за 225 миллионов долларов и части европейского подразделения за номинальную плату в размере 2 долларов. Он не будет принимать на себя никаких торговых активов или обязательств в европейских единицах. Номура договорилась о такой низкой цене, потому что она приобрела только сотрудников Lehman в регионах, а не акции, облигации или другие активы. В последнем годовом отчете Lehman Brothers было указано, что эти неамериканские дочерние компании Lehman Brothers приносили более чем 50% общемирового дохода компании.

Продажа предприятий по управлению активами 
29 сентября 2008 года Lehman согласилась продать Neuberger Berman, часть своего бизнеса по управлению инвестициями, паре частных акционерных компаний Bain Capital Partners и Hellman & Friedman за 2,15 миллиарда долларов. Ожидалось, что сделка будет закрыта в начале 2009 года при условии одобрения Судом по делам о банкротстве США, но конкурирующая заявка была подана руководством фирмы, которое в конечном итоге одержало победу на аукционе по банкротству 3 декабря 2008 года. Кредиторы Lehman Brothers Holdings Inc. сохранили 49 % обыкновенных акций фирмы, ныне известной как Neuberger Berman Group LLC.

В Европе бизнес по количественному управлению активами был приобретен его сотрудниками 13 ноября 2008 года и переименован обратно в TOBAM.

Финансовые последствия 
Банкротство Lehman стало крупнейшим провалом инвестиционного банка с тех пор, как Drexel Burnham Lambert рухнул в 1990 году на фоне обвинений в мошенничестве. Сразу после подачи заявления о банкротстве на и без того проблемном финансовом рынке начался период крайней волатильности, в течение которого индекс Доу-Джонса испытал самую большую однодневную потерю пунктов, самый большой внутридневной диапазон (более 1000 пунктов) и самый большой дневный прирост пунктов. За этим последовало то, что многие назвали «идеальным штормом» экономических факторов бедствия, и в конечном итоге пакет помощи в размере 700 миллиардов долларов (Программа помощи проблемным активам), подготовленный Генри Полсоном, министром финансов, и одобренный Конгрессом. В конечном итоге 20 ноября индекс Доу-Джонса закрылся на новом шестилетнем минимуме 7552,29, за которым последовало дальнейшее падение до 6626 к марту следующего года.

Падение Lehman также оказало сильное влияние на мелких частных инвесторов, таких как держатели облигаций и держатели так называемых мини-облигаций. В Германии структурированные продукты, часто основанные на индексе, продавались в основном частным инвесторам, пожилым людям, пенсионерам, студентам и семьям. Большинство из этих ныне бесполезных деривативов были проданы немецким подразделением Citigroup, немецким Citibank, теперь принадлежащим Crédit Mutuel.

История слияний и поглощений 
Ниже приводится иллюстрация основных слияний и поглощений компании и ее исторических предшественников (это не полный список):

В культуре 
История с «Lehman Brothers» легла в основу фильмов «Предел риска» (2011) и «Игра на понижение» (2015).
 книга   (2009)
 телефильм  Too Big to Fail (2011)
 упоминается в х/ф Волк с Уолл-стрит (2013)
 упоминается в м/ф Гадкий Я как предшественник "Банка Зла" (2010)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Shirkhedkar, Jayant. Saving Lehman, One person at a time. McGraw-Hill, 2007
 Lawrence, G. McDonald. (2009) A Colossal Failure of Common Sense: The Inside Story of the Collapse of Lehman Brothers. Crown Business
 Sorkin, A. Ross (2009). Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System—and Themselves. Viking Adult

Ссылки 

 Официальный сайт банка
 ФБР расследует деятельность американских банков
 Глава рухнувшего Lehman Brothers Ричард Фулд заработал $300 млн // BBC

 
Глобальные финансовые конгломераты
Организации, основанные в 1850 году в США
Исчезнувшие банки США